Чаншаская библиотека () — публичная библиотека, расположенная в районе Кайфу городского округа Чанша провинции Хунань. Чаншаская библиотека насчитывает более 1 миллиона единиц хранения включая 31 тысячу газет, 42 тысячи аудиовизуальных литератур, 8 900 древних книг и 13 тысяч местных документов.

История 
Чаншская Библиотека была образована в 1960 году на базе читального зала Чаншаского дворца молодёжи.

В декабре 2015 года новое здание Чаншаской библиотеки было официально открыто для публики. Занимая площадь , в нем пять этажей.

Ссылки 
  (in Chinese)
  (in English)

Библиотеки Китая